Dit is een lijst van planetoïden 7101-7200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (7101) Haritina || 1930 UX || 17 oktober 1930 || C. W. Tombaugh
|-
| (7102) Neilbone || 1936 NB || 12 juli 1936 || C. Jackson
|-
| (7103) Wichmann || 1953 GH || 7 april 1953 || K. Reinmuth
|-
| (7104) Manyousyu || 1977 DU || 18 februari 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (7105) Yousyozan || 1977 DB1 || 18 februari 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (7106) Kondakov || 1978 PM3 || 8 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (7107) Peiser || 1980 PB1 || 15 augustus 1980 || A. Mrkos
|-
| (7108) Nefedov || 1981 RM3 || 2 september 1981 || N. S. Chernykh
|-
| (7109) Heine || 1983 RT4 || 1 september 1983 || L. G. Karachkina
|-
| (7110) Johnpearse || 1983 XH1 || 7 december 1983 || Perth Observatory
|-
| (7111) - || 1985 QA1 || 17 augustus 1985 || E. F. Helin
|-
| (7112) Ghislaine || 1986 GV || 3 april 1986 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (7113) Ostapbender || 1986 SD2 || 29 september 1986 || L. G. Karachkina
|-
| (7114) Weinek || 1986 WN7 || 29 november 1986 || A. Mrkos
|-
| (7115) Franciscuszeno || 1986 WO7 || 29 november 1986 || A. Mrkos
|-
| (7116) Mentall || 1986 XX || 2 december 1986 || E. Bowell
|-
| (7117) Claudius || 1988 CA1 || 14 februari 1988 || F. Börngen
|-
| (7118) Kuklov || 1988 VD5 || 4 november 1988 || A. Mrkos
|-
| (7119) Hiera || 1989 AV2 || 11 januari 1989 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (7120) Davidgavine || 1989 AD3 || 4 januari 1989 || R. H. McNaught
|-
| (7121) Busch || 1989 AL7 || 10 januari 1989 || F. Börngen
|-
| (7122) Iwasaki || 1989 EN2 || 12 maart 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7123) - || 1989 TT1 || 9 oktober 1989 || T. Hioki, N. Kawasato
|-
| (7124) Glinos || 1990 OJ4 || 24 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (7125) Eitarodate || 1991 CN1 || 7 februari 1991 || T. Seki
|-
| (7126) Cureau || 1991 GJ4 || 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (7127) Stifter || 1991 RD3 || 9 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (7128) Misawa || 1991 SM1 || 30 september 1991 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7129) - || 1991 VE1 || 4 november 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7130) Klepper || 1992 HR4 || 30 april 1992 || F. Börngen
|-
| (7131) Longtom || 1992 YL || 23 december 1992 || A. Natori, T. Urata
|-
| (7132) Casulli || 1993 SE || 17 september 1993 || Stroncone
|-
| (7133) Kasahara || 1993 TX1 || 15 oktober 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7134) Ikeuchisatoru || 1993 UY || 24 oktober 1993 || T. Kobayashi
|-
| (7135) - || 1993 VO || 5 november 1993 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (7136) Yokohasuo || 1993 VK2 || 14 november 1993 || H. Shiozawa, T. Urata
|-
| (7137) Ageo || 1994 AQ1 || 4 januari 1994 || S. Otomo
|-
| (7138) - || 1994 AK15 || 15 januari 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7139) Tsubokawa || 1994 CV2 || 14 februari 1994 || T. Niijima, T. Urata
|-
| (7140) Osaki || 1994 EE1 || 4 maart 1994 || T. Kobayashi
|-
| (7141) Bettarini || 1994 EZ1 || 12 maart 1994 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (7142) Spinoza || 1994 PC19 || 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (7143) Haramura || 1995 WU41 || 17 november 1995 || S. Otomo
|-
| (7144) Dossobuono || 1996 KQ || 20 mei 1996 || L. Lai
|-
| (7145) Linzexu || 1996 LO || 7 juni 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (7146) Konradin || 3034 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7147) Feijth || 4015 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7148) Reinholdbien || 1047 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7149) Bernie || 3220 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7150) McKellar || 1929 TD1 || 11 oktober 1929 || C. W. Tombaugh
|-
| (7151) - || 1971 SX3 || 26 september 1971 || C. Torres
|-
| (7152) Euneus || 1973 SH1 || 19 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7153) Vladzakharov || 1975 XP3 || 2 december 1975 || T. M. Smirnova
|-
| (7154) Zhangmaolin || 1979 MJ5 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (7155) - || 1979 YN || 23 december 1979 || H. Debehogne, E. R. Netto
|-
| (7156) Flaviofusipecci || 1981 EC2 || 4 maart 1981 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (7157) Lofgren || 1981 EC8 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (7158) IRTF || 1981 ES8 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (7159) Bobjoseph || 1981 EN17 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (7160) Tokunaga || 1981 UQ29 || 24 oktober 1981 || S. J. Bus
|-
| (7161) Golitsyn || 1982 UY10 || 25 oktober 1982 || L. V. Zhuravleva
|-
| (7162) Sidwell || 1982 VB1 || 15 november 1982 || E. Bowell
|-
| (7163) Barenboim || 1984 DB || 24 februari 1984 || E. F. Helin, R. S. Dunbar
|-
| (7164) Babadzhanov || 1984 ET || 6 maart 1984 || E. Bowell
|-
| (7165) Pendleton || 1985 RH || 14 september 1985 || E. Bowell
|-
| (7166) Kennedy || 1985 TR || 15 oktober 1985 || E. Bowell
|-
| (7167) Laupheim || 1985 TD3 || 12 oktober 1985 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (7168) - || 1986 QE2 || 28 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (7169) Linda || 1986 TK1 || 4 oktober 1986 || E. Bowell
|-
| (7170) Livesey || 1987 MK || 30 juni 1987 || R. H. McNaught
|-
| (7171) Arthurkraus || 1988 AT1 || 13 januari 1988 || A. Mrkos
|-
| (7172) Multatuli || 1988 DE2 || 17 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (7173) Sepkoski || 1988 PL1 || 15 augustus 1988 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (7174) Semois || 1988 SQ || 18 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (7175) Janegoodall || 1988 TN2 || 11 oktober 1988 || Z. Vávrová
|-
| (7176) Kuniji || 1989 XH || 23 september 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7177) Melvyntaylor || 1990 TF || 9 oktober 1990 || R. H. McNaught
|-
| (7178) Ikuookamoto || 1990 VA3 || 11 november 1990 || T. Nomura, K. Kawanishi
|-
| (7179) Gassendi || 1991 GQ6 || 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (7180) - || 1991 NG1 || 12 juli 1991 || H. E. Holt
|-
| (7181) - || 1991 PH12 || 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (7182) Robinvaughan || 1991 RV1 || 8 september 1991 || E. F. Helin
|-
| (7183) - || 1991 RE16 || 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (7184) - || 1991 RB25 || 11 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (7185) - || 1991 VN1 || 4 november 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7186) Tomioka || 1991 YF || 26 december 1991 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7187) Isobe || 1992 BW || 30 januari 1992 || E. F. Helin
|-
| (7188) Yoshii || 1992 SF1 || 23 september 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7189) Kuniko || 1992 SX12 || 28 september 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7190) - || 1993 GB1 || 15 april 1993 || H. E. Holt
|-
| (7191) - || 1993 MA1 || 18 juni 1993 || H. E. Holt
|-
| (7192) Cieletespace || 1993 RY1 || 12 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7193) Yamaoka || 1993 SE2 || 19 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7194) Susanrose || 1993 SR3 || 18 september 1993 || H. E. Holt
|-
| (7195) Danboice || 1994 AJ || 2 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (7196) Baroni || 1994 BF || 16 januari 1994 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (7197) Pieroangela || 1994 BH || 16 januari 1994 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (7198) Montelupo || 1994 BJ || 16 januari 1994 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (7199) Brianza || 1994 FR || 28 maart 1994 || M. Cavagna, V. Giuliani
|-
| (7200) - || 1994 NO || 8 juli 1994 || T. B. Spahr|}

Planetoïdenlijsten